Бегу́щий були́нь ( — «узел бегущий булинь») — морской узел. Относится к удавкам (простым затягивающимся узлам) и представляет собой булинь (беседочный узел) с петлёй, в которую пропущен коренной конец. Применяют в морском деле.

Способ завязывания 
Существуют несколько способов завязывания:
 завязать булинь; продеть коренной конец верёвки в петлю;
 при завязывании булиня коренной конец включить в петлю.

Особенности 
 Легко скользит и легко развязывается.

Применение 
 Аналогично любым другим затягивающимся узлам.

Литература

Примечания

См. также 
 Список узлов

Булини 

Удавки
Затягивающиеся петли
Морские узлы
Узлы